Marchionni è un cognome che può riferirsi a:
 Carlo Marchionni (1702-1786) – architetto, scultore e caricaturista italiano, padre di Filippo
 Carlotta Marchionni (1796-1864) – attrice teatrale italiana 
 Claudia Marchionni (1968) – giornalista e autrice televisiva italiana 
 Filippo Marchionni (1732-1805) – architetto e pittore italiano, figlio di Carlo
 Marco Marchionni (1980) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Marchionni (...–...) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Renata Marchionni Zanchi (1905-1982) – politica italiana 
 Roberto Marchionni (1965), in arte Menotti – fumettista italiano
 Serafino Marchionni (1875-1963) – monaco e inventore italiano, creatore di un omonimo sistema stenografico

Pagine correlate
Marchioni